Джулия (имя)

Персонажи 
 Джулия («1984») — персонаж романа Джорджа Оруэлла «1984»
 Джулия Карпентер — персонаж комиксов компании Marvel
 Джулия (Хроники Амбера) — персонаж «Хроник Амбера», серии романов Роджера Желязны

Фильмы 
 «Джулия» () — американский фильм 1956 года, режиссёр Эндрю Л. Стоун
 «Джулия» () — американский кинофильм 1977 года, режиссёр Фред Циннеманн
 «Джулия» () — итальянский кинофильм 1999 года
 «Джулия» () — французский фильм 2008 года, режиссёр Эрик Зонки
 «Джулия и Джулия» — итальянский кинофильм 1987 года
 «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» (англ. Julie & Julia, 2009) — американский кинофильм — биографическая драма режиссёра Норы Эфрон
 «Привет, Джули!» (англ. Flipped, 2010) — американский кинофильм
 «Джулия» — американский сериал.

См. также 
 Джулиа